Urobotrya är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Urobotrya ingår i familjen Opiliaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sandelträdsordningen
Urobotrya